Villarrubieri – abitanti di Villarrubia de Santiago
Villarrubieri – abitanti di Villarrubio